Sarpiusat Kangerluat bezeichnet:
 Sarpiusat Kangerluat (Bucht, Sarpiusat), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Sarpiusat Kangerluat (Bucht, Tussaaq), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland